Widmer ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Adolf Widmer (1864–1930), Schweizer Mediziner
 Albert Widmer (1906–nach 1972), Schweizer Agraringenieur
 Alex W. Widmer (1956–2008), Schweizer Bankmanager
 Alfred Widmer (1879–1943), Schweizer Architekt
 Andreas Widmer (1856–1931), bessarabiendeutscher Bauer und Politiker
 Anton Widmer (1944–2021), Schweizer Verwaltungsjurist

B 
 Bartholomäus Widmer (1802–1883), österreichisch-slowenischer Bischof
 Bartholome Widmer (1713–1796), Schweizer Politiker
 Bernhard Widmer (1876–1952), Schweizer Politiker und Bankpräsident
 Berthe Widmer (1924–2012), Schweizer Historikerin

C 
 Carl Widmer (1900–??), Schweizer Turner
 Caspar Widmer (1829–1913), Schweizer Textilfabrikant
 Céline Widmer (* 1978), Schweizer Politikerin (SP)
 Corinne Widmer Lüchinger (* 1974), Schweizer Juristin und Hochschullehrerin

D 
 Daniela Widmer (* 1983), Schweizer Entführungsopfer
 Dorothea Widmer (1758–1781), Schweizer Gattenmörderin

E 
 Ernst Widmer (Beamter) (1903–1981), Schweizer Zollbeamter
 Ernst Widmer (1927–1990), schweizerisch-brasilianischer Komponist
 Eveline Widmer-Schlumpf (* 1956), Schweizer Politikerin (BDP)

F 
 Franz C. Widmer (1943–2017), Schweizer Journalist und Publizist
 Friedrich Widmer (Fritz Widmer; 1870–1943), Schweizer Architekt
 Fritz Widmer (1938–2010), Schweizer Schriftsteller und Liedermacher

G 
 Gabriel Widmer (1923–2013), Schweizer protestantischer Theologe
 Gabrielle Oberhänsli-Widmer (* 1957), Schweizer Hochschullehrerin für Judaistik
 Georg Widmer (1877–1941), österreichischer Hochschullehrer und Historiker
 Gerhard Widmer (* 1961), österreichischer Informatiker
 Gisela Widmer (* 1958), Schweizer Journalistin und Schriftstellerin
 Gottfried Widmer (1890–1963), Schweizer Hochschullehrer und Orientalist
 Guillaume Widmer (1906–1968), französischer Politiker

H 

 Heidi Widmer (* 1991), kanadische Skilangläuferin
 Heiny Widmer (Heinrich Waldemar Widmer; 1927–1984), Schweizer Maler, Glasmaler, Lithograf und Konservator
 Henri-Auguste Widmer (1853–1939), Schweizer Mediziner, Mäzen und Kunstsammler
 Hermann Widmer (1871–1940), deutscher Maler und Kunsthandwerker

J 
 Jason Widmer (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 Jörg Widmer, deutscher Kameramann

 Josef Moser-Widmer (1901–1980), Schweizer Agraringenieur und Verbandsfunktionär
 Joseph Widmer (1779–1844), Schweizer römisch-katholischer Theologe und Hochschullehrer
 Judith Widmer-Straatman (1922–2022), Schweizer Frauenrechtskämpferin und Apothekerin

K 
 Karl Widmer (Kunsthistoriker) (1868–1931), deutscher Kunsthistoriker
 Karl Widmer (Lehrer) (* 1944), Schweizer Lehrer und Vizedirektor des Bundesamts für Bevölkerungsschutz
 Kevin Widmer (* 1970), Schweizer Leichtathlet
 Konrad Widmer (1919–1986), Schweizer Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer
 Kristian Widmer (* 1967), Schweizer Film- und Fernsehproduzent
 Kurt Widmer (* 1940), Schweizer Musikpädagoge und Sänger

L 
 Leonhard Widmer (1808–1868), Schweizer Lithograf und Dichter („Schweizerpsalm“)

M 
 Manuel C. Widmer (* 1968), Schweizer Politiker (Grüne)
 Mary Widmer-Curtat (1860–1947), Schweizer Flüchtlingshelferin
 Marilena Widmer (* 1997), Schweizer Fußballspielerin
 Mario Widmer (* 1940?), Schweizer Sportjournalist
 Max Widmer (Maler) (1910–1991), Schweizer Maler, Zeichner und Illustrator
 Max Widmer (1933–2010), Schweizer Ringer und Schwinger
 Micaela Widmer (* 1987), schweizerisch-kanadische Skeletonsportlerin

O 
 Oliver Widmer (* 1965), Schweizer Bariton
 Otto Widmer (1855–1932), römisch-katholischer Geistlicher und Leiter eines Kinderheimes

P 
 Paul Widmer (* 1949), Schweizer Diplomat
 Peter Widmer (* 1943), Schweizer Maler, Zeichner und Bildhauer
 Philip Widmer (* 1983), kanadischer Skilangläufer

R 
 Richard Widmer (* 1982), deutscher Triathlet, siehe Richard Jung (Triathlet)
 Rolf Widmer (* 1971), Schweizer Politiker (CVP)
 Rosmarie Widmer Gysel (* 1956), Schweizer Politikerin (SVP)
 Rudolf Widmer (* 1933), Schweizer Lehrer, Botaniker und Publizist
 Ruedi Widmer (* 1973), Schweizer Illustrator und Cartoonist

S 
 Samuel Widmer (1948–2017), Schweizer Arzt, Psychotherapeut und Autor
 Severin Widmer (* 1988), Schweizer Inline-Speedskater
 Sigmund Widmer (1919–2003), Schweizer Historiker und Politiker (LdU)
 Silvan Widmer (* 1993), Schweizer Fußballspieler

T 
 Thomas Widmer (* 1963), Schweizer Politikwissenschaftler und Hochschullehrer

U

W 
 Walter Widmer (1903–1965), Schweizer Übersetzer

Siehe auch 
 Wiedmer
 Witmer
 Wittmer
 Whitmer

Weblink 
 Widmer bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname